

Geografia

Austria 
 Sankt Anna am Aigen – comune nel distretto di Südoststeiermark (Stiria)
 Sankt Anna am Lavantegg – ex comune ora frazione di Obdach, comune nel distretto di Murtal (Stiria)

Germania 
 Sankt Anna – frazione di Mindelheim, città nel distretto della Svevia (Baviera)

Papua Nuova Guinea 
 Sankt Anna – antica missione coloniale nel distretto di Friedrich-Wilhelmshafen della Nuova Guinea tedesca (oggi provincia di Madang, Momase)

Repubblica Ceca 
 Sankt Anna – antico nome tedesco di Svatá Anna, frazione del comune di Oslov nel distretto di Písek (Boemia Meridionale)

Pagine correlate 
 Sankt Annen – comune tedesco nel circondario del Dithmarschen (Schleswig-Holstein)
 Sant'Anna (disambigua) – pagina di disambiguazione